Savigliano – città italiana del Piemonte
 Società Nazionale Officine di Savigliano – azienda di costruzioni meccaniche conosciuta anche come "Savigliano"
 Savigliano - ditta produttrice di apparecchiature radio, nota soprattutto per essere stata uno dei costruttori della Radio Rurale